W Australii
 Liberty Grove – dzielnica, wchodząca w skład aglomeracji Sydney
 
 W USA
 Liberty Grove – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door
 Liberty Grove (ang. Liberty Grove Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Liberty Grove (ang. Liberty Grove Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door